Кубок Вірменії з футболу 2018–2019 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру у Вірменії. Титул вперше здобув Алашкерт.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 вересня/3 жовтня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня/4 жовтня 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня/7 листопада 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня/8 листопада 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня/8 листопада 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/22 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Вірменії на soccerway 

2018—2019
Вірменія
Вірменія
2018 у Вірменії
2019 у вірменському спорті